Seagate Barracuda (BarraCuda) — торговая марка жёстких дисков компании Seagate Technology. Данное семейство жестких дисков предназначено для домашних внешних систем хранения и настольных ПК.

Маркировка жёстких дисков
В названиях винчестеров от Seagate, как, например Barracuda 7200.7.200 GB, первая составляющая означает принадлежность устройства к семейству высокоскоростных жёстких дисков с высокой плотностью записи на одну пластину, цифры 7200 характеризуют скорость вращения шпинделя, а номер 7 указывает на нахождение HDD на седьмой снизу ветви династического древа корпорации. Кроме того, пользователи могут обратить внимание на непременно следующее за первым шифром обозначение серии, которое состоит, как правило, из 9 или 10 латинских букв и арабских цифр. 

Для потенциального покупателя реальное значение имеют два последних знака — они содержат информацию о размере буфера устройства и рабочем интерфейсе.
У бюджетных моделей с кэш-буфером 2 MB маркировка заканчивается на 1А или 2А. У моделей с интерфейсом Serial ATA (SATA) и буфером 8 MB (производительность при переходе от двух мегабайт к восьми увеличивается на треть) добавляется буква S. Модели с обычным интерфейсом, но с увеличенным до все тех же 8 MB буфером, называют Barracuda 7200.7+ , они имеют в маркировке последними 3A или 6А. Соответственно, винчестер ST3200822A относится к первой категории дисков, имеет 2-MB буфер, поддерживает UDMA/100 c 48-битной адресацией (именно она потенциально позволяет обойти порог плотности в 125 MB на пластину).

Модельный ряд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Seagate Technology
 Описание проблемы по прошивке на Security Lab
 Тест десяти жестких дисков объемом 750 Gb

Носители информации